Myrinia kan syfta på:

 Myrinia (djur) – ett släkte av fjärilar
 Myrinia (växter) – ett släkte av växter